Leśny Dwór (Szczytno)
 Leśny Dwór
 Leśny Dwór